

Відомі носії 
 Лупальцов Володимир Іванович — український лікар-хірург.
 Лупальцов Ігор Володимирович — голова Державного агентства екологічних інвестицій України (2008—2010).